Domergue ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Domergue (1914–2008), französischer Naturforscher
 Faith Domergue (1924–1999), US-amerikanische Schauspielerin
 François-Urbain Domergue  (1745–1810), Mitglied der Academie Française
 Jacques Domergue (* 1953), französischer Chirurg und Politiker

 Marcel Domergue (1901–?), französischer Fußballspieler
 Paul Fabre-Domergue (1861–1940), französischer Mediziner, Naturforscher und Embryologe
 Robert Domergue (* 1921), französischer Fußballtrainer